Феничев — фамилия. Известные носители:
 Феничев, Михаил Олегович (род. 1979) — петербургский поэт-песенник и исполнитель, участник групп 2H Company, «Есть Есть Есть» и 3H Company.
 Феничев, Никифор Ильич (1912—1943) —  старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Фениче
 Федичев